El término Heres puede referirse a:

 Hères, comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos.
 Heres, parroquia asturiana de Gozón.
 Heres, municipio de Venezuela, en el estado de Bolívar.